New Richmond puede hacer referencia a:

 New Richmond, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 New Richmond, ciudad del condado de St. Croix (Wisconsin), Estados Unidos.
 New Richmond, pueblo del condado de Montgomery (Indiana), Estados Unidos.
 New Richmond, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Wyoming (Virginia Occidental), Estados Unidos.
 New Richmond, villa del condado de Clermont (Ohio), Estados Unidos.